

Aziende 
 Cloud 9 (o Cloud 9 Film) – casa di distribuzione italiana

Cinema 
 Cloud 9 – film per la televisione del 2014 diretto da Paul Hoen

Fumetto 
 Cloud 9 – personaggio Marvel Comics

Musica 
 Cloud 9 – album di Nine del 1996
 Cloud 9 The EP – extended play di Tinchy Stryder del 2008
 Cloud 9 – singolo di Ms. Dynamite e Shy FX del 2013
 Cloud 9 – singolo dei Jamiroquai del 2017
 Cloud 9 – album di Butera Moonlight del 2019

Teatro 
 Settimo cielo (Cloud 9) – opera teatrale di Caryl Churchill del 1979

Pagine correlate 
 Cloud Nine